A Brit Királyi Haditengerészet kötelékében két csatahajó-osztály viselte V. György brit király nevét:
az King George V osztály (1911)-ba négy csatahajó tartozott, amelyek az első világháború során teljesítettek szolgálatot: HMS King George V, HMS Centurion, HMS Audacious, HMS Ajax 
az King George V osztály (1939)-ba öt csatahajó tartozott, amelyek a második világháború során teljesítettek szolgálatot: HMS King George V, HMS Prince of Wales, HMS Duke of York, HMS Anson és HMS Howe